Delaney peut désigner :

Patronyme 

 Ashley Delaney (1986-), nageur australien ;
 Beauford Delaney (1901-1979), peintre afro-américain ;
 Charles Delaney (1892-1959), acteur américain ;
 Chris Delaney (1957-), joueur de tennis américain ;
 Frank Delaney (1942-2017), écrivain irlandais ;
 Jack Delaney (1900-1948), boxeur canadien ;
 James Delaney (1921-2012), athlète américain ;
 James Delaney (1914-1989), footballeur écossais ;
 James Delaney (1953-), joueur de tennis américain ;
 Joseph Delaney (1945-2022), écrivain britannique ;
 Kim Delaney (née en 1961), actrice et productrice américaine ;
 Leo Delaney (1885-1920), acteur américain ;
 Luke Delaney (c.1979-), astronaute américain ;
 Rob Delaney (né en 1984), joueur de baseball américain ;
 
 Shelagh Delaney (1938-2011), dramaturge britannique ;
 Thomas Delaney (1991 -), footballeur danois ;
 Delaney, chanteuse de rock du label Lithium ;

Prénom 
Delaney est aussi un prénom porté notamment par Delaney Rudd et Delaney Bramlett de Delaney & Bonnie ;

Patronyme anglais